Lacuna – in elettronica, un portatore di carica
 Lacuna – in diritto, la non previsione di una fattispecie da parte di una norma giuridica
 Lacuna – in filologia, mancanza in un manoscritto, iscrizione, testo, pittura, o opera musicale
 Lacuna – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Lacuna – genere di molluschi gasteropodi della famiglia Littorinidae
 Lacuna – in esogeologia, caratteristica superficiale che costituisca il letto prosciugato di un lacus o di un mare